Ранчо лос Капулинес има више значења:

 Ранчо лос Капулинес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Капулинес (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику